Irish Classic − nierankingowy turniej snookerowy, rozegrany w dniach 24-25 lipca 2010 w Kildare.

W turnieju głównym udział wzięło 8 zawodników.

Zwycięzcą turnieju został Fergal O’Brien, reprezentujący Irlandię, który w finale pokonał innego Irlandczyka Michaela Judge’a 5:1.

Turniej główny

Bibliografia 
 

Nierankingowe turnieje snookerowe